Onderdistrict in Indonesië
 Tamanan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Tamanan (Banguntapan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bantul in de provincie Jogjakarta
 Tamanan (Mojoroto), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Tamanan (Sukomoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Tamanan (Tamanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Tamanan (Trenggalek), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java